Cine Band Clássicos foi um programa na Band que exibia filmes considerados clássicos (filmes antigos que marcaram uma geração, conhecidos popularmente como cult, e/ou de grandes bilheterias).

Programas da Rede Bandeirantes